OMT steht als Abkürzung für:

 Obermaat, ein Unteroffizierdienstgrad bei der Bundeswehr
 Object Model Template, ein Definitionsbereich der High Level Architecture
 Object-Modeling Technique, Modellierungssprache für den Entwurf von Software
 Officine Meccaniche Tortonesi, italienischer Nutzfahrzeug- und Anhängerhersteller
 Operanter Motivtest, ein Bildassoziierungstest
 Operations Management, angelsächsische Produktionswirtschaftslehre
 Organisation mondiale du tourisme, die Weltorganisation für Tourismus
 Orthomode Transducer, ein Element eines Mikrowellenempfängers
 Orthopädische Manuelle Therapie, siehe Manuelle Therapie #Hauptrichtungen
 Outright Monetary Transactions, ein Aufkaufprogramm der EZB
 Verband Österreichischer Museums- und Touristikbahnen

Abkürzung